Ла Реформита има више значења:

 Ла Реформита (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Реформита (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику